Maicon este un nume brazilian. Se poate referi la:

Maicon Douglas Sisenando, jucător brazilian de fotbal născut în 1981.
Maicon dos Santos,  jucător brazilian de fotbal născut în 1981.
Maicon dos Santos Corrêa,  jucător brazilian de fotbal născut în 1984.
Maicon Marques Bitencourt,  jucător brazilian de fotbal născut în 1990.
Maicon Pereira de Oliveira, jucător brazilian de fotbal născut în 1988.
Maicon Pereira Roque,  jucător brazilian de fotbal născut în 1988.
Maicon Thiago Pereira de Souza,  jucător brazilian de fotbal născut în 1985 care joacă pentru clubul german MSV Duisburg.

Nume proprii